Мифология
 Фрейя — в германо-скандинавской мифологии богиня любви и войны из рода ванов.
 Фригг — в скандинавской мифологии богиня земли и плодородия из рода асов, супруга Одина

Имя
 Фрейя (Фрея) — скандинавское женское имя древнего происхождения, например: Фрея фон Мольтке (1911—2010); Фрея Беха (род. 1987); Фрейя Мейвор (род. 1993).

Прочее
 Фрейя — кошка, главный мышелов резиденции правительства Великобритании в 2012—2014 годах.
 (76) Фрейя — крупный астероид.

Примечания